SC Bamberg steht für:

 SC 1868 Bamberg, Schachverein
 SC 08 Bamberg, Fußballverein